Nyslott ist

 der schwedische Name der finnischen Stadt Savonlinna
 der frühere Name der Burg Olavinlinna/Olofsborg auf der Insel Kyrönsaari, der der Stadt Savonlinna ihren schwedischen Namen gegeben hat
 der schwedisch-niederdeutsche Name der ehemaligen Festung Vasknarva in Estland, siehe Alajõe 

Siehe auch:
 Schlacht von Nyslott